Lami puede referirse a:
 Lami, una ciudad del estado insular de Fiyi.
 Alden van Buskirk, un poeta perteneciente a la Generación Beat.